Die Abkürzung ESV steht für:

 Eckernförder Sportverein von 1923 e. V., einen Fußballverein in Schleswig-Holstein, siehe Eckernförder SV
 Eidgenössischer Schwingerverband, den Verband für den Schweizer Nationalsport Schwingen
 Eisenbahner-Sportverein, Eissport- oder Eisstockverein, siehe Liste von Sportvereinskürzeln
 Endsystolisches Volumen, siehe Schlagvolumen
 English Standard Version, eine englische Übersetzung der Bibel
 Erich Schmidt Verlag in Berlin
 Europäische Schriftsteller-Vereinigung, 1941 auf Initiative des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda gegründeter Zusammenschluss europäischer Schriftsteller
 Europäische Sparkassenvereinigung, siehe Sparkasse
 Evangelische Stiftung Volmarstein

Die Abkürzung ES-V steht für:
 España Valencia, die spanische  nach ISO 3166-2

Siehe auch:
 SV

Abkürzung